Albovia cretica är en flockblommig växtart som först beskrevs av D'urv., och fick sitt nu gällande namn av Boris Konstantinovich Schischkin. Albovia cretica ingår i släktet Albovia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cretica